Łoskoń (osada leśna)
 Łoskoń (Bydgoszcz)